Lukač steht für

 Lukač (Kroatien), eine Gemeinde in Kroatien

Lukač, Lukáč oder Lukac ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Lukač (* 1985), serbischer Fußballtorhüter
 Peggy Lukac (* 1949), Schauspielerin
 Vincent Lukáč (* 1954), tschechoslowakischer Eishockeyspieler